Jméno a příjmení Josef Škoda má více známých nositelů:

 Josef Škoda (lékař) (1805–1881) – rakouský lékař českého původu
 Josef Škoda (politik) (1911–1979) – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSL
 Josef Škoda (sochař) (1901–1949) – český sochař